Miejscowości w USA:
 Mazomanie – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Mazomanie – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Gminy w USA:
 Mazomanie (ang. Mazomanie Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane